Gennaro Sarcone – politico e antifascista italiano
 Gianni Sarcone – artista, scrittore e inventore italiano
 Michele Sarcone – medico e scienziato italiano